Дитерскирхен () — община в Германии, в земле Бавария.

Подчиняется административному округу Верхний Пфальц. Входит в состав района Швандорф. Подчиняется управлению Нойнбург-форм-Вальд. Население составляет 1015 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 24,14 км². Официальный код — 09 3 76 122.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии